Aoridus är ett släkte av steklar. Aoridus ingår i familjen finglanssteklar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Finglanssteklar
Aoridus